Olitzki ist der Familienname folgender Personen:

 Aryeh Leo Olitzki (1898–1983), israelischer Bakteriologe
 Walter Olitzki (1899–1949), deutscher Opernsänger (Bariton)

Siehe auch:
 Olitski
 Olitzka